Montagne Noire, een bergketen in Frankrijk
Montagnes Noires (Bretagne), een heuvelrug in Bretagne
Montagnes Noires (Haïti), een bergketen in Haïti